Les Eleccions legislatives belgues de 1999 es van celebrar el 13 de juny de 1999 per a renovar els 150 membres de la Cambra de Representants i els 40 del Senat. Es formà un govern de coalició presidit pel liberal Guy Verhofstadt.

Resultats a la Cambra de Representants

Resultats al Senat 
 

Eleccions legislatives belgues
Belgues